Die Internazionali di Modena 2005 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Modena. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 9. bis 17. Juli 2005 statt.

Im Einzel gewann Anna Smaschnowa gegen Tathiana Garbin mit 6:63:0 Aufgabe. Im Doppel gewann die Paarung Julija Bejhelsymer / Mervana Jugić-Salkić mit 6:2 und 6:0 gegen Gabriela Navrátilová / Michaela Paštiková.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali di Modena 2005 fand vom 9. bis 11. Juli 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Modena